O Torneio de Abertura do Sal de 2019 foi a 19a e temporada recente de Associação Regional de Futebol do Sal (ARFS), competição de futebol  O número de clubes de temporada foi 14, oito em Primeira Divisão e seis em Segunda Divisão e o quarto dividir em dois grupos e divisões com um jogo final.

O campeão do torneio foi o novo clube Grupo Desportivo Oásis Atlântico e conqustou o segundo e título recebte, venceu 5-4 em penaltis sobre Académica do Sal, o jogo finido 2-2 em prolongamento.

O golos totais finalizaram 30.

Clubes

Primeira Divisão

Grupo A
Associação Académica do Sal - Espargos
Académico do Aeroporto do Sal - Espargos
Futebol Clube Juventude - Morro Curral, Espargos
GD Palmeira - Santa Maria

Grupo B
GD Florença - Santa Maria
Grupo Desportivo Oásis Atlântico - Santa Maria
Sport Club Santa Maria
Verdun-Pedra de Lume

Segunda Divisão

Grupo A
ASGUI - Santa Maria
Os Gaviões - Hortelã, Espoargos
Nova Geração

Grupo B
Chã de Matias - na onònimo bairro do Espargos
Jovens Unidos de Ribeira Funda (JURF), Espargos
GDRC Pretória - Espargos

Resumo da Temporada
A edição 2019 da Taça de Associação Regional (ou Insular) teve o GD Oásis Atlântico

Classificação Final

Primeira Divisão

Grupo A

Grupo B

Final

Segunda Divisão
1a: Os Gaviões

Estatísticas
Melhor vitória::  Juventude 1-3 Académica (9 de novembro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional do Sal de Futebol á site de FCF
 

Sal Associacao